Routière, type d'automobile
 Routière, type de motocyclette